Мейтленд (Maitland) — англійське та шотландське прізвище, а також похідний від нього топонім.

Прізвище

 Клан Мейтленд — один з кланів рівнинної частини Шотландії.
 Ензлі Мейтленд-Найлз (англ. Ainsley Maitland-Niles, нар. 29 серпня 1997, Лондон) — англійський футболіст.

Топонім

Мейтленд — місто в штаті Новий Південний Уельс

Мейтленд — передмістя Кейптауна

Мейтленд — місто, штат Флорида
 Мейтленд — місто, штат Міссурі
 Мейтленд — переписна місцевість, штат Пенсільванія